Григоровка () — село в Александровском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 66 человек. Почтовый индекс — 27342. Телефонный код — 5242.

Местный совет 
27340, Кировоградская обл., Александровский р-н, с. Михайловка, ул. Пушкина, 7

Ссылки 
 Григоровка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Александровского района (Кировоградская область)